Lorenzo může označovat:

příjmení
 Anselmo Lorenzo (1841–1914) – kmotr španělského anarchismu
 Jorge Lorenzo Guerrero (* 1987) – španělský motocyklový závodník
 Néstor Lorenzo (* 1966) – argentinský fotbalový obránce a trenér
 Lorenzo (jméno) – křestní jméno mnoha osob

místní jméno
 Lorenzo (Georgie)
 Lorenzo (Idaho)
 Lorenzo (Illinois)
 Lorenzo (Nebraska)
 Lorenzo (Texas)

jiné významy
 San Lorenzo – (Svatý Vavřinec) více významů
 Lorenzo (poddruh) – poddruh pralesničky barvířské

Podobná příjmení 
 Lorenc
 Lorentz
 Lorenz
 Lorenzi
 Lőrinc (Lőrincz)
 San Lorenzo

Rozcestníky - příjmení